Název Radomka má více významů:

přírodní rezervace
 Radomka (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na Slovensku v okrese Svidník

vodní tok
 Radomka (přítok Topľy) – levostranný přítok Topľy na Slovensku v okrese Svidník
 Radomka (přítok Visly) – levostranný přítok Visly v Polsku v Mazovském vojvodství
 Radomka (přítok Warty) – pravostranný přítok Warty v Polsku v Lodžském vojvodství